Ripplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Margriet Zieder-Ripplinger (* 1961), deutsche Politologin und Politikerin (SPD)
 Stefan Ripplinger (* 1962), deutscher Journalist und Filmkritiker